Шко́ла № 10

 Школа № 10 (Новомосковск)
 Школа № 10 (Сочи)
 Школа № 10 имени В. Г. Короленко
Школа № 10 (Биробиджан)